Moralillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Moralillo, Pánuco, 
 Moralillo, Tantoyuca, 
 Moralillo, Puebla, Tepexi de Rodríguez, 
 Moralillo, Castillo de Teayo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar